Michael Lambert peut désigner :
 Michael Lambert (né en 1974), joueur américain de volley-ball ;
 Michael Lambert (né en 1976), judoka belge ;
 Michael Lambert (né en 1986), snowboardeur canadien ;
 Michael E. Lambert (né en 1988), psychopolitologue ;